Донья:
 Донья (от мужского дон — титула в некоторых странах Европы), также ображение к женщине (испанское — doña).
 Донья — коммуна в Италии.